Ada je lahko:
 Ada, ime
 Ada (programski jezik), programski jezik na osnovi Pascala
 Ada, kriptovaluta platforme Cardano
 Ada, Banja Luka (Bosna in Hercegovina)
 Ada, Odžak (Bosna in Hercegovina)
 Ada, Srbija (Srbija)
 Ada, Šodolovci (Hrvaška)